Die Abkürzung RTOF steht für

 Roundtrip time-of-flight, siehe Laufzeitmessung
 Reflectron time-of-flight, siehe Flugzeitmassenspektrometer

RTOF